Drifting (1923), een film van Tod Browning
 Drifting (2010), een film van David Ludlow
 Drifting (2014), een film van Anthony Caldarella
 driften, een autorijdtechniek